Сан Мигел Тенанго има више значења:

 Општина Сан Мигел Тенанго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Тенанго (Сан Мигел Тенанго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Тенанго (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику